est un mot anglais signifiant « un jour ». Il peut faire référence à :

 , chanson de Britney Spears ;

 , chanson de CeCe Rogers ;
 , chanson de Mariah Carey ;
 , chanson de Nickelback.

Homonymie de titre